La Barbagia di Seùlo (Barbàgia 'e Seùlu in sardo) è una regione storica della Sardegna centrale.

Altri progetti